Mossoró
Bouar#Quartiers

Voir aussi
Rio Mossoró
Microrégion de Mossoró
Márcio Mossoró